Kurt Berliner ist der Name folgender Personen:

* Kurt Berliner (Diplomat) (* 1935), deutscher Militär und Diplomat
 Kurt Berliner (Mediziner) (1879–1937), deutscher Hochschullehrer und Chefarzt der Lewaldschen Kuranstalten in Bad Obernigk, Opfer des Holocaust